Spector puede referirse a:

Personas
 Art Spector (1918 - 1987), un baloncestista estadounidense;
 Warren Spector (1955 -), un diseñador de videojuegos estadounidense;
 Jonathan Spector (1986 -), un futbolista estadounidense;
 Phil Spector (1939 - 2021), un músico y productor estadounidense; o

Organizaciones
 Spector, una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de guitarras.